Зозу́ля — українське прізвище.

Відомі носії 
 Зозуля Андрій Лук'янович (1923—1989) — молодший лейтенант Радянської Армії, учасник німецько-радянської війни, Герой СРСР.
 Зозуля Анатолій Михайлович (1969—2014) — військовик ДУК, учасник російсько- української війни на Донбасі.
 Зозуля Віра Михайлівна ( 1970) — українська спортсменка (спортивна ходьба). Майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики.
 Зозуля Володимир Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько- української війни на Донбасі.
 Зозуля Ганна Володимирівна (* 1980) — українська і бельгійська шахістка, міжнародний майстер, гросмейстер; майстер спорту України.
 Зозуля Дмитро Володимирович ( 1988) — український футболіст, півзахисник.
 Зозуля Іван Савович ( 1939) — вчений у галузі неврології, заслужений діяч науки і техніки України (1998 p.).
 Зозуля Іван Федорович (1888—?) — харківський лірник.
 Зозуля Максим Петрович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни на Донбасі.
 Зозуля Михайло Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зозуля Надія Іванівна — лікар Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні, заслужений лікар України.
 Зозуля Олександр (1907—?) — український прозаїк, гуморист, журналіст.
 Зозуля Олександр Олегович (нар. 1996) — український футболіст, захисник.
 Зозуля Олександр Сергійович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

 Зозуля Руслан Анатолійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Зозуля Руслан Петрович ( 1966) — український політик, Народний депутат України 5-го та 6-го скликання, член фракції «Блок Юлії Тимошенко».
 Зозуля Тарас Васильович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько- української війни на Донбасі.
 Зозуля Юрій Георгійович ( 1988) — керівник патрульної поліції Львова з серпня 2015.
 Зозуля Юрій Панасович ( 1927) — український радянський нейрохірург, академік НАН України, заслужений діяч науки УРСР.
 Зозуля Юхим Давидович (1891—1941) — радянський письменник-прозаїк, журналіст, один з засновників журналу «Огонёк».
 Зозуля Яків Максимович (1893—1964) — український політичний і військовий діяч, військовий медик, правник, викладач, публіцист.

Див. також 
 Зозуля (значення)
 Зозуляк (прізвище)
 Зозуляни

Примітки 

Українські прізвища